Mucha může být:

 nářeční výraz pro mouchu
 Mucha – česká punková kapela, fungující v Brně

příjmení osob
 Aleš Mucha (* 1962) – český politik, po sametové revoluci předseda Strany zelených a poslanec FS
 Alexander Mucha (1919–1971) – slovenský generál
 Alfons Mucha (1860–1939) – český malíř
 Anna Mucha (* 1980) – polská herečka a televizní moderátorka
 Geraldine Mucha (1917–2012) – skotská hudební skladatelka, manželka Jiřího Muchy
 Jan Mucha nebo Ján Mucha – více osob, viz rozcestník
 Jaroslava Muchová (1909–1986) – česká malířka, dcera Alfonse Muchy
 Jiří Mucha – více osob
 Jirka Mucha (hudebník) (* 1977) – český hudebník, skladatel a zpěvák
 Joanna Muchová (* 1976) – polská politička
 John Mucha (* 1948) – zakladatel Muchovy nadace, syn spisovatele Jiřího Muchy a vnuk českého výtvarníka Alfonse Muchy
 Josef Mucha (* 1967) – český fotbalista
 Ludvík Mucha (1927–2012) – český kartograf
 Marc Mucha – portugalský fotbalista (celým jménem Marc Gonçalves Mucha)
 Marie Chytilová Muchová (1882–1959) – manželka malíře Alfonse Muchy
 Markéta Muchová (* 1957) – česká zpěvačka a herečka
 Martin Mucha (* 1987) – český podnikatel
 Nikola Muchová (Nikola Mucha;* 1990) – česká punková písničkářka, zpěvačka skupiny Mucha
 Ondřej Mucha (* 1986) – český varhaník a pedagog
 Pavol Mucha (* 1962) – slovenský fotbalista
 Vilém Mucha (1892–1973) – komunistický sportovní funkcionář

viz také
 Georg Muche (1895–1987) – německý malíř, tiskař, architekt a učitel

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení